CAQ est un sigle qui peut faire référence à :
 Coalition avenir Québec, un parti politique québécois fondé en 2011 ;
 Cour d'appel du Québec ;
 Cidriculteurs artisans du Québec ;
 contrat d'accès à la qualification ;
 centre d'animation de quartier ;
 Corporation des approvisionneurs du Québec;
 Cuivre alcalin quaternaire, une méthode de préservation du bois.

CAQ est un Code qui peut faire référence à :
 , en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports